Гаплогруппа J-L283 или J2b2a1 (Y-ДНК) — гаплогруппа Y-хромосомы человека.

Палеогенетика

Бронзовый век 
Северокавказская культура
 KDC001.A0101 | BZNK-301/1 __ Kudachurt (kurgan 14, grave 218) __ Черекский район, Кабардино-Балкария, Россия __ 1950-1778 BCE (3548±23 BP, MAMS-110560 | 3554±23 BP, MAMS-110561) __ М __ J2b > J-L283 # X2i > X2i3.

Нурагическая культура
 ORC007 __ S’Orcu ’e Tueri __ Пердасдефогу, Нуоро (провинция), Сардиния, Италия __ 1371-1125 calBCE (2992±23 BP, MAMS-38286) __ М __ J2b2a1 > J-YP91 # H1e1a > H1e1a20.

Железный век 
Лчашенско-Мецаморская культура
 RISE408 __ Norabak #6 __ Норабак, Гехаркуникская область, Армения __ 1159-957 calBCE (2908±32 BP, UBA-27939) __ М __ J2b2f # I5c > I5c2.

Дауния
 ORD014 | Ordona Scatola 3 Tb. OR. 134(C) __ Herdonia (modern Ordona) __ Фоджа, Апулия, Италия __ ~525 cal BCE (2438±25 BP, UBA-45177) __ М __ J2b2-L283 # I5a2+16086C

Средние века 
Княжество-пробство Эльванген
 Ellwangen __ Восточный Альб (район), Баден-Вюртемберг, Германия __ 1,486–1,627 calAD.
 ELW032 __ М __ J2b-L283(xYP98;xZ1296) # J2a1a1
 ELW038 __ М __ J2b-L283(xZ600) # H10e

Средневековая Эстония
 IVLS09KT | TM A 155: matus 18 __ Mäletjärve, burial 18 __ Кастре (волость), Тартумаа, Эстония __ 1570–1600 AD __ М __ J2b2 > J-Z622 # H2a1.

Примечания

Публикации 
2015
 
2017
 
2019
 
 
2020
 
2021
 
2022

Ссылки 
 
 
 

Гаплогруппа J2b (Y-ДНК)